Joseph Kinsky von Wchinitz und Tettau kan syfta på:

* Joseph Kinsky von Wchinitz und Tettau (1731–1804), österrikisk fältmarskalk 
 Joseph Kinsky von Wchinitz und Tettau (1751–1798), österrikisk statsman